Mínimo, superlativo de pequeño (el más pequeño o menor de entre todos), puede hacer referencia a:
 Un concepto matemático:
 Mínimo común múltiplo
 Mínimo común denominador
 Polinomio mínimo
 Elemento mínimo
 Árbol recubridor mínimo
 Mínimo de una función

 Un concepto físico:
 Principio de acoplamiento mínimo
 Un periodo climático:
 Mínimo de Spörer
 Mínimo de Maunder

 Un concepto salarial:
 Salario mínimo

 Un concepto lingüístico:
 Par mínimo

 Un concepto genético:
Promotor mínimo
Una fruta llamada así en Honduras

No debe confundirse con
 Minimo, un proyecto informático

Véase también 
 Minimalismo, género artístico basado en la simplicidad
 Fotografía minimalista
 Música minimalista
 Minimal